Ле́о Сте́фанос (; 1902 или 1903, Греция — 1977, США) — американский предприниматель греческого происхождения, основатель и владелец компании «Dove Candies & Ice Cream», изобретатель мороженого «» (1956).

Биография 
Родился в Греции.

Вместе с супругой Софией и тремя детьми (Майкл, Крис, Эми) иммигрировал в США, поселившись в Чикаго (Иллинойс).

В 1939 году открыл магазин сладостей «Dove Candies & Ice Cream» в Чикаго, где греческие иммигранты заложили основу местной индустрии сладостей.

В 1956 году изобрёл мороженое «Dove Bar», на что его сподвиг случай с сыном Майклом. Увидев однажды бегущего за фургоном мороженщика сына, предприниматель испугался и решил сделать для него мороженое на палочке в своём собственном магазине. Спустя несколько месяцев «экспериментов» с мороженым на свет появился «Dove Bar». Свой продукт Стефанос назвал в честь голубя мира ().

К концу 1970-х годов компания Стефаноса производила более 1 млн единиц мороженого «Dove Bar» ежегодно.

В 1977 году, после смерти Лео Стефаноса, семейный бизнес возглавил его сын Майкл Стефанос, продолживший дело отца.

В 1984 году Майкл Стефанос презентовал «Dove Bar» в Вашингтоне (округ Колумбия), благодаря чему продукт приобрёл ещё большую известность и со всей страны начали поступать заказы.

В 1986 году бизнес семьи Стефанос, продажа продукта которого ограничивалась региональным уровнем, был выкуплен компанией «Mars Incorporated», которая начала торговать брендом «Dove Bar» по всей стране, а в 1988 году он появился на рынке Европы (на территории Великобритании марка известна под названием «Galaxy»).

Примечания

Ссылки 
 The Lasting Contributions of Greeks on the World of Confections in America
 Ice Cream Bonanza A Tribute To Dad

Иммигрировавшие в США из Греции
Предприниматели США
Изобретатели США